De 5000 meter mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro vond plaats op 17 augustus (series) en 20 augustus 2016 (finale). Regerend olympisch kampioen Mo Farah uit Verenigd Koninkrijk wist zijn titel te prolongeren.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Uitslagen 
De volgende afkortingen worden gebruikt:
 Q - Gekwalificeerd door eindplaats
 q - Gekwalificeerd door eindtijd
 DNF Niet aangekomen
 PB Persoonlijke besttijd
 SB Beste seizoenstijd van een atleet
 NR Nationaal record
 DSQ Gediskwalificeerd
 WMR Wereldrecord masters

Ronde 1
De eerste vijf atleten plaatsten zich direct voor de finale (Q), daarnaast gingen de zes tijdssnelsten door (q).

Serie 1

Serie 2

Finale 

Mannen 05000